Силиква ():

 Силиква — римская серебряная монета.
 Силиква — римская весовая единица.
 Силиква — итальянская коммуна на Сардинии.
 Motorola Siliqua — модель мобильного телефона.

В биологии 

 Siliqua — род двустворчатых моллюсков из семейства Pharidae.
 Ensis siliqua — вид двустворчатых моллюсков из семейства Pharidae.